L’Amarante de Landana (Lagonosticta landanae) est une espèce de passereau appartenant à la famille des Estrildidae.

Répartition 
On la trouve en Angola, République du Congo et République démocratique du Congo.

Liens externes 

 
 
 
 
 
 

Estrildidae